Dinan Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Er wurde am 25. November 2016 gegründet und umfasst 65 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2023). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Dinan.

Gründung 
Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände Dinan Communauté, Pays de Caulnes, Plancoët-Plélan, Pays de Matignon (7 der 9 Gemeinden), Pays de Du Guesclin (3 der 9 Gemeinden) und Rance-Frémur (3 der 4 Gemeinden) entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde die Gemeinde Léhon nach Dinan eingemeindet. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 65 auf 64.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 trat die Gemeinde Beaussais-sur-Mer aus der Communauté de communes Côte d’Émeraude aus und schloss sich gleichzeitig diesem Gemeindeverband an.

Mitgliedsgemeinden 
Dinan Agglomération besteht aus folgenden 65 Gemeinden:

Quellen

Weblinks 
 INSEE - Dossier Complet

Communauté d’agglomération in der Bretagne
Département Côtes-d’Armor
Gegründet 2016